Magheru steht für:

 Magheru (Mehedinți), ein Dorf im rumänischen Kreis Mehedinți

Magheru ist der Familienname folgender Personen:

 Gheorghe Magheru (1802 oder 1804–1880), rumänischer Freiheitskämpfer, General und Politiker